Олимпий — имя, которое носили некоторые святые:

 Олимпий — епископ Фракийский, память 12 июня,
 Олимпий Римский — мученик, пострадал со своей супругой, св. Экзюперией, и сыновьями, свв. Синфорином и Феодулом, память 26 июля и 6 декабря.

Ссылки 
 Olimpio